

Sigle 
 Gestione Trasporti Metropolitani – azienda di trasporto pubblico di Pescara
 Gran Telescopio Milimétrico – osservatorio astronomico in Messico
 Groane Trasporti e Mobilità – azienda di trasport pubblico di Milano

Codici 
 GTM – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Guatemala